In der Liste der Bürgermeister von Sønderborg sind die Bürgermeister der heute dänischen Stadt Sønderborg (deutsch: Sonderburg) aufgeführt.

Einzelnachweise 

Sonderburg
!